Bundespost steht für

Deutsche Bundespost in Deutschland 
Post- und Telegraphenverwaltung in Österreich
Die Schweizerische Post in der Schweiz
United States Postal Service in den USA